Gregory kan som auktorsförkortning betyda:

 William K. Gregory
 Timothy J. Gregory
 Walton Carlyle Gregory
 William King Gregory

Robotskapade auktorsförkortningar